Iwan V Romanow (1666-1696)
 Iwan VI Romanow (1740-1764)
 Iwan Romanow (1881-1919) – rosyjski rewolucjonista, bolszewik
 Iwan Romanow – bułgarski biskup katolicki